Kagera kan syfta på följande:

 Kagerafloden, en av Nilens källfloder, rinner genom Burundi, Rwanda, Tanzania och Uganda

Burundi 

 Kagera (vattendrag i Burundi, Makamba),

Tanzania 

 Kagera (region), 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Tanzaniaförgreningar